

Patronyme 

 Alexis Littré (1658-1726), médecin et anatomiste français.
 Émile Littré (1801-1881), médecin, philosophe et philologue français.

Titres 

 Littré (1841), Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré.
 Le Littré de la Grand'Côte (1894), ouvrage de Clair Tisseur sur le parler lyonnais.

Autres 
 Prix Littré, prix littéraire annuel décerné par l'Académie Littré.